Појам Аспе може да се односи на:

 Аспе (Горња Гарона), насеље и општина у јужној Француској у региону Миди Пирене, у департману Горња Гарона која припада префектури Сен Годан
 Аспе (Шпанија)